Люблин () — многозначный термин.

Топоним 
 Люблин — город на востоке Польши, административный центр Люблинского воеводства.
 Люблин — узловая пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Люблин, в Люблинском воеводстве Польши.
 Люблин — аэропорт в городе Свидник, в Люблинском воеводстве Польши.
 Люблин (Немеровка, теперь Немировка Сорокского района Молдавии) — еврейская земледельческая колония.

Фамилия 
 Люблин, Иосиф Вениаминович (1906—1938) — советский чувашский музыкант.

Техника 
 Люблин (Lublin R.XIII) — польский самолёт-разведчик времён Второй мировой войны.

См. также 
 Армия «Люблин»